Theuville (Eure-et-Loir)
 Theuville (Val-d'Oise)

Desambiguações de topônimos